Standard ISO 3166-1 definuje kódy států a závislých oblastí. Je částí standardu ISO 3166. Poprvé byl tento seznam zveřejněn v roce 1974 Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Standard definuje tři různé kódy pro každou oblast:

 ISO 3166-1 alpha-2 je dvoupísmenný systém obsahující několik vyhrazených kódů; zastaralé kódy jsou shrnuty v ISO 3166-3.
 ISO 3166-1 alpha-3 je třípísmenný systém obsahující několik vyhrazených kódů.
 ISO 3166-1 numeric je trojciferný systém, který je shodný se systémem definovaným Statistickým oddělením OSN.

ISO 3166-1 není jediným standardem pro kódy států.

Seznam kódů

Související články 
 ISO 3166-2

Externí odkazy 
 Oficiální stránka k ISO 3166 na webu ISO (anglicky)
 Prohlížení aktuální verze ISO 3166
 Přehled starších změn ve standardu (anglicky)

1
Identifikátory
Číselníky